Kot James (ang. James the Cat, 1984-1998) – brytyjski serial animowany nadawany przez kanał telewizyjny JimJam.

Fabuła 
Serial opowiada o przygodach czarno-białego kota – Jamesa, który wiedzie osobliwe życie. Ma najlepszych przyjaciół – Panią Lawendę, smoka Dennisa, królika Rocky’ego, ropucha Todda i kangurzycę Freddę.

Spis odcinków

Linki zewnętrzne 
 
 

Brytyjskie telewizyjne seriale animowane
Seriale telewizyjne emitowane od 1984
Seriale telewizyjne zakończone w 1998